Esistono più comuni francesi con questo nome

Villers-Bocage – Calvados
Villers-Bocage – Somme